Тиунцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Тиунцы — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Тиунцы — деревня в Поставском районе Витебской области.